Открытый чемпионат Бразилии 2013 (, ) — 13-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в бразильском городе Сан-Паулу, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 11 по 17 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Рафаэль Надаль (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Испанец Рафаэль Надаль выигрывает 1й титул в сезоне и 51й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Для испанца это первый титул на соревнованиях ассоциации с июня 2012 года. На турнирах базовой серии он не побеждал и того дольше — с июня 2008 года.

Парный разряд

Факты 
 Александр Пейя выигрывает 1й титул в сезоне и 6й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Бруно Соарес выигрывает 2й титул в сезоне и 12й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Бразилии по теннису
 Мировой тур ATP 2013
 Мировой тур ATP 250
 Кубок Бразилии по теннису 2013

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 

Бразилия
Теннис
Февраль 2013 года
2013